Europamästerskapet i landhockey för damer 1987 var den andra upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i London, England i Storbritannien och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 14 december 2017.

1987
1987 i Storbritannien
Sportåret 1987
Internationella sportevenemang i London
Landhockey i Storbritannien
London under 1900-talet